Тріангуляція (від )

 Тріангуляція (геодезія) — метод геодезичних вимірювань на місцевості за допомогою побудови системи трикутників та вимірювання всіх їхніх кутів.
 Тріангуляція в радіолокації та радіозв'язку — один з методів радіопеленгації;
 Тріангуляція (геометрія) — розбиття геометричного об'єкта на симплекси.
 Тріангуляція багатокутника — розкладання полігональної області (простого багатокутника) на множину трикутників.
 Тріангуляція поверхні — побудова мережі трикутників, яка покриває поверхню.
  топологічного простору X — це симпліційний комплекс K, гомеоморфний X, разом з гомеоморфізмом h : K → X.
 Тріангуляція (комп'ютерний зір) розрахунок координат тривимірної точки за даними її проєкції на двох або більше зображеннях.

Див. також 
 Псевдотріангуляція
 Тріангуляція Делоне